Legge Tobler-Mussafia - legge linguistica

Edifici
Palazzo Tobler - Palazzo a Pisa
Palazzo Tobler sul Lungarno - Palazzo a Pisa

Persone 
Adolf Tobler - linguista e filologo svizzero
Alfred Tobler - cantante, scrittore e religioso svizzero
Michael Tobler - hockeista su ghiaccio svizzero